Le district de Sankt Veit an der Glan est une subdivision territoriale du land de Carinthie en Autriche.

Géographie

Relief

Lieux administratifs voisins

Économie et infrastructures

Communes 
Le district de Sankt Veit an der Glan est subdivisé en 20 communes :

 Althofen
 Brückl
 Deutsch-Griffen
 Eberstein
 Frauenstein
 Friesach
 Glödnitz
 Gurk
 Guttaring
 Hüttenberg
 Kappel am Krappfeld
 Klein Sankt Paul
 Liebenfels
 Metnitz
 Micheldorf
 Mölbling
 Sankt Georgen am Längsee
 Sankt Veit an der Glan
 Strassburg
 Weitensfeld im Gurktal

Notes et références